Fontevrault ist der Name 

 einer französischen Familie, darunter Juliane de Fontevrault
 der Abtei Fontevrault
 der Gemeinde Fontevraud-l’Abbaye